Bea Van der Maat (1960), een Belgisch zangeres, presentatrice en actrice
Dirk van der Maat (1948), een Nederlands boekillustrator
Mitta Van der Maat (1958), een Belgisch zangeres, regisseuse en actrice
Peter van der Maat (1957), een Nederlands journalist
Christophe van der Maat (1980), een Nederlands bestuurder